A Horovce településnév jelentései:

Hór szlovákiai község szlovák neve a Nagymihályi járásban
Horóc szlovákiai község szlovák neve a Puhói járásban